RAD51AP2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 159 амінокислот, а молекулярна маса — 133 907.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки